Il singolare del torneo di tennis Copa Sevilla 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tommy Robredo che ha battuto in finale Oscar Serrano-Gamez 64-7, 6-1, 6-4.

Teste di serie

 German Puentes-Alcaniz (quarti di finale)
 Jacobo Diaz-Ruiz (semifinali)
 Nikolaj Davydenko (primo turno)
 Nicolas Coutelot (secondo turno)

 Thierry Guardiola (primo turno)
 Albert Montañés (secondo turno)
 Francisco Costa (primo turno)
 Solon Peppas (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 2000